Claire de Gubernatis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Oaks Club Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Arantxa Rus che ha battuto in finale Sesil Karatančeva 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Nastas'sja Jakimava (primo turno)
  Aleksandra Panova (semifinali)
  Mandy Minella (primo turno)

 Edina Gallovits-Hall (semifinali)
 Irina Falconi (secondo turno)
 Nina Bratčikova (primo turno)
 Anastasija Rodionova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Oaks Club Challenger 2012